Jean Bonhomme peut faire référence à :
 Jean Bonhomme (1924-2020), homme politique français ;
 Jean Bonhomme (1937-1986), chanteur lyrique (ténor) canadien.